Сергей Игоревич Кабанихин (род. 27 декабря 1952 года) — советский и российский , специалист в области вычислительной математики, создания, исследования и применения численных методов решения обратных задач математической физики, член-корреспондент РАН (2011), главный научный сотрудник, ИВМиМГ СО РАН.

Биография 

Родился 27 декабря 1952 года в поселке Батагай Верхоянского района Якутии в семье геологов.

В 1975 году — окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета.

1975-1978 - учился в аспирантуре ВЦ СО АН СССР.

В 1978 году — защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые обратные задачи для гиперболических уравнений и конечно-разностные методы их исследования» (научный руководитель — чл.-корр. РАН  В. Г. Романов).

В 1990 году — защитил докторскую диссертацию «Проекционно-разностные методы определения коэффициентов гиперболических уравнений».

В 1993 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1978 года по настоящее время — работает в Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (ранее Вычислительный центр СО АН СССР), пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора института (с 2014 по 2018 годы).

В 2011 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Основные научные результаты:

— доказаны теоремы единственности и условной устойчивости решения обратных задачи геофизики, акустики, электродинамики ;

— разработаны и обоснованы новые численные алгоритмы решения обратных задач геофизики, акустики, электродинамики, созданы комплексы программ;— получены оценки скорости сходимости оптимизационных методов решения обратных и некорректных задач;

— построены многомерные аналоги уравнений И. М. Гельфанда, Б. М. Левитана и М. Г. Крейна для обратных задач акустики и теории упругости.

С 1978 года по настоящее время — ассистент, доцент, профессор, с 2014 года — заведующий кафедрой математических методов геофизики механико-математического факультета НГУ.

Под его руководством защищены 6 докторских и 18 кандидатских диссертаций.

Автор учебника «Обратные и некорректные задачи», рекомендованного НМС по математике Минобрнауки России в качестве учебного пособия для студентов механико-математических факультетов (2009 год), семи монографий, три из которых изданы за рубежом.

Главный редактор журналов «Journal of Inverse and Ill-Posed Problems» и Сибирского журнала вычислительной математики, член редколлегий Сибирского журнала индустриальной математики, журналов Open Applied Mathematics Journal, Numerical Functional Analysis and Optimization.

Награды 
 Памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской области» (2012)
 Почётные грамоты СО РАН, администрации Новосибирской области
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Примечания

Ссылки 
 
 
Профиль  Кабанихин Сергей Игоревич Math-Net.Ru http://www.mathnet.ru/rus/person28307

Выпускники Новосибирского государственного университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Учёные в области вычислительной математики
Родившиеся в Верхоянском улусе